Ohligschläger ist der Familienname folgender Personen:

 Franz Wilhelm Oligschläger, eigentlich Ohligschläger (1809–1877), deutscher Geschichtsschreiber, Botaniker und Apotheker
 Horst Ohligschläger (* 1958), deutscher Journalist und Verleger
 Josef Ohligschläger (1877–1959), deutscher Landschafts- und Genremaler